Осипо́вич () — белорусская фамилия, образованная от имени Осип. Известные носители:

 Осипович, Александр Иванович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Осипович, Альбина (1911—1964) — американская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка 1928 года.
 Осипович, Василий Васильевич (1896—?) — советский государственный деятель.
 Осипович, Геннадий Николаевич (1944—2015) — советский лётчик-истребитель, подполковник, сбивший южнокорейский «Боинг‑747».
 Осипович, Наум Маркович (1870—1937) — русский революционер, писатель.

См. также

Примечания